Cornelia is een voornaam voor meisjes. Gebruikte afkortingen van de naam zijn Cor, Cora, Corrie en Nele.

Personen

Beroemde vrouwen uit de gens Cornelia 
Cornelia was de naam van vrouwen binnen de gens Cornelia. Beroemde vrouwen van deze gens waren:
Cornelia Africana, moeder van Tiberius en Gaius Sempronius Gracchus (2e eeuw v.Chr.)
Cornelia Sulla, dochter van Lucius Cornelius Sulla (1e eeuw v.Chr.)
Cornelia Cinna minor, echtgenote Gaius Iulius Caesar (1e eeuw v.Chr.)
Cornelia Metella, echtgenote van Gnaius Pompeius Caesar, wiens graftombe aan de Via Appia is gelegen
Cornelia Scipio, dochter van Scribonia en Publius Cornelius Scipio Salvito (late 1e eeuw v.Chr.)
Iulia Cornelia Paula, keizerin en eerste echtgenote van keizer Elagabalus van 219 tot 220 n.Chr.
Gaia Cornelia Supera, keizerin en echtgenote van keizer Aemilianus in 253

Andere personen met de naam Cornelia 
 Cornelia Arens, Nederlandse Begijn die tegen haar ouders wil in werd begraven in het Begijnhof
 Cornelia Dahlgren, een artieste bekend als Cornelia
 Cornelia de Lange, Nederlands kinderarts naar wie het syndroom van Cornelia de Lange is vernoemd
 Cornelia Frijters, laatste Begijn van Nederland
 Cornelia Funke, Duitse kinder- en jeugdboekenschrijfster en -illustrator
 Cornelia Hale, van W.I.T.C.H.
 Cornelia Li Britannia, een personage uit de anime series Code Geass
 Cornelia Johanna van den Berg-van der Vlis, Nederlands verzetsstrijdster
 Cornelia Sorabji, Indiase advocate
 Cornelia van der Veer, Nederlandse dichteres
 Cornelia van Marle (1661-1698), Nederlands amateurschilderes waarvan twee doeken zijn bewaard gebleven
 Cornelia van Tunis, een heilige die samen met Anesius werd gemarteld
 Florencio Cornelia, Nederlands (ex-prof) voetballer

Plaatsen 
Cornelia is de naam van twee plaatsen:
Cornelia (Vrijstaat) in Zuid-Afrika
Cornelia (Georgia) in de Verenigde Staten van Amerika

Varia 
 Cornelia (metrostation) van de metro van Rome
 (425) Cornelia, een planetoïde in de planetoïdengordel